Dit is een lijst van bergen in de Volksrepubliek China.

 
China
Bergen